Tantrum est le premier groupe d'Angus Young qu'il créa avant de rejoindre AC/DC.
 Tantrum est un trio de hardcore montpelliérain.
 Tantrum est une figure de wakeboard.
 Tantrum est une marque fictive de boisson énergétique bue par Marshall et Ted dans la série How I Met Your Mother.
 Tantrum est un titre de Future House du DJ Abedz et SvanteG